Tibell är ett svenskt efternamn.
Offentlig statitik tillgänglig i mars 2018 uppger att 244 personer i Sverigre har efternamnet Tibell.Det är vidare 5 kvinnor i Sverige, som har Tibell som förnamn. Av dessa har 4 namnet som tilltalsnamn (första förnamn).

Namnet af Tibell antogs av Gustaf Wilhelm Tibell då han adlades 1805. Han upphöjdes till friherre 1827, men hans ätt utslocknade med hans barn, där sonen Napoleon dog ogift 1842 och dottern Charlotte Cecilia levde till 1901.

Personer med efternamnet Tibell eller af Tibell
 Charlotte Cecilia af Tibell (1820–1901), författare
 Dan Tibell (född 1956), keyboardist
 Evy Tibell (1914–2000), operettsångerska och regissör
 Gunnar Tibell (1930–2012), högenergifysiker, professor
 Gustaf Wilhelm af Tibell (1772–1832), friherre, militär och militärteoretiker
 Hanna Tibell (född 1971), riksspelman
 Lena Tibell  (född 1952), pedagog, professor
 Wilhelmina af Tibell (1814–1895), författare

Se även
 af Tibell, svensk utslocknad adelsätt
 Tibellus, släkte av spindlar

Källor

Svenska efternamn